Saint Félix (avec un accent en français) désigne plusieurs saints catholiques et orthodoxes et seulement catholiques :

Saints catholiques et orthodoxes

Papes canonisés 
 , 26 pape de 269 à 274 ; célébré le 30 décembre.
 , 48 pape de 483 à 492 ; célébré localement le .
 , 54 pape de 526 à 530 ; célébré localement le 12 octobre.

Autres saints catholiques et orthodoxes 
 Félix de Nole (°50 - †95) ; célébré le 14 janvier
 Félix de Rome (+ ?), martyr à Rome sur la via Portuense, peut être sous Dioclétien ; célébré le 29 juillet en Occident.
 Félix de Metz († 128 ou vers 300), 3 évêque de Metz et confesseur ; célébré le 21 février.
 Félix de Saulieu (†.177), marchand de Saulieu qui reçut chez lui saint Thyrse et saint Andoche, ils furent tous trois martyrisés sous Marc-Aurèle en 177 à Saulieu.
 Félix, prêtre persécuté à Valence avec les saints martyrs Fortunat et Achillée ;
 Félix prêtre de Nole († 252), né à Naples, d'origine syrienne ; célébré le 14 janvier.
 Félix de Sutri († vers 274), prêtre, martyr à Sutri en Toscane sous l'empereur romain Aurélien ; célébré le 23 juin.
 Felix, Regula et Exuperantius († vers 286), légionnaires romains martyrs à Zurich avec leur serviteur Exuperantus; célébrés le 11 septembre.
 Félix et Fortunat († 296 ou ), frères martyrs à Aquilée en Vénétie julienne sous Dioclétien et Maximien ; célébrés le 14 mai en occident et le 11 juin en Orient. 
 Félix de Salone († 299), martyr en Dalmatie sous la persécution de Dioclétien ; fête le 18 mai.
 Félix et Audacte († vers 303), martyrs à Rome ; célébrés le 30 août.
 Félix de Thibiuca (°247 - † vers 303), ancien saint patron de Venosa, évêque de Thibiuca en Afrique, avec les prêtres Audacte (Adauctus en latin) et Janvier, les lecteurs Fortunat et Septime, tous martyrs sous Dioclétien ; célébrés le 24 octobre.
 Félix de Gérone († vers 304), avec Romain, martyrs à Girone en Catalogne sous Dioclétien ; célébré le .
 Félix de Carthage († 304), et les autres compagnons de saint Saturnin, arrêtés à Abitène et martyrs à Carthage ; célébrés le 12 février. 
 Félix de Saragosse († 304), l'un des dix-huit martyrs de Saragosse ; célébré le 16 avril.
 Felix de Côme (), premier évêque de Côme en Lombardie, ordonné par saint Ambroise ; célébré le 8 octobre.
 Félix de Séville (), diacre et martyr à Séville en Espagne ; célébré le 2 mai.
 Félix d'Adrumète (), avec Vérule, Secondin, Sirice, Servule, Saturnin, Fortunat et leurs seize compagnons, martyrs à Adrumète (aujourd'hui Sousse en Tunisie), probablement durant la persécution des Vandales ; célébrés le 21 février. 
 Félix de Cornouailles (), connu sous le nom de Felec en Cornouailles), obscur saint britannique ; célébré le ?.
 Félix de Bourges († entre 573 et 576), vingt-troisième évêque de Bourges en Berry ; célébré le . 
 Félix de Nantes († 582), évêque de Nantes en 549 ; célébré le 7 juillet ou localement le 6 janvier. 
 Félix de Burgondie (), missionnaire irlandais vers 630, missionnaire de l'Est-Anglie vers 630-647.
 Félix de Brescia († vers 650/652), vingtième évêque de Brescia en Lombardie ; célébré le 23 février.
 Félix de Clermont († vers 665),vingt-cinquième évêque de Clermont.
 Félix de Cordoue († 853), moine, avec Anastase, prêtre et Digna ou Digne, vierge, trois martyrs à Cordoue, par la main des Musulmans ; célébrés le 14 juin.
 Félix de Rhuys († 1038), ermite dans l'île d'Ouessant, puis réfugié à l'abbaye de Fleury (actuellement Saint-Benoît-sur-Loire), restaura l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys en Bretagne ; célébré localement le 9 mars.

Saints catholiques 
 Félix de Valois (1127 - 1212) ;

 Félix de Cantalice (1515 - 1587), saint italien né à Cantalice ; célébré le 18 mai.

 Félix de Nicosie (1715 - 1787), ou Filippo Giacomo Amoroso ou Giacomo Felice Amoroso de Nicosie, frère mineur capucin en Sicile ; célébré le 31 mai.

Notes et références